Zillig kan som auktorsförkortning betyda:

 Wolfram Zillig
 Hermann Zillig

Robotskapade auktorsförkortningar